Tenisový turnaj WTA Ordina Open 2009 se konal ve dnech 14. - 21. června v nizozemském ' s - Hertogenboschi na travnatých kurtech. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Ordina Open
 Ordina Open 2009 - muži

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2009